Regierung Rasmussen steht für folgende Regierungen von Dänemark: